Под сценическим именем Билли Берк известны американская актриса и американский актёр:
 Берк, Билли (1884—1970) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1938 году.
 Берк, Билли (род. 1966) — американский актёр.
 См. также 
 Берк, Уильям